Strojinzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Строинцы/Stroinzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Strojinzi (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Strojinzi (Tywriw)